El término repetición es, en general, la acción y efecto de repetir algo. Puede referirse más específicamente a:
 Figura de repetición, en literatura.
 Iteración, en matemáticas.
 Repetición de curso, efecto de cursar de nuevo un curso académico.
 Repetición instantánea, tecnología de imagen.